Cepești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cepești (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Cepești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui